Aufschläger steht für:
 diejenige Person, die bei bestimmten Sportarten den Aufschlag hat, siehe:
 Aufschlag (Badminton)
 Aufschlag (Tennis)
 Aufschlag (Tischtennis)

Aufschläger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Aufschläger, sächsischer Generalmajor, Bruder von Gustav
 Franz Joseph Aufschläger (1812–1877), deutscher katholischer Geistlicher
 Gustav Aufschläger (1853–1934), deutscher Sprengstoffchemiker und Unternehmensführer, Bruder von Albert